Aleksić ist der Familienname folgender Personen:

 Branimir Aleksić (* 1990), serbischer Fußballspieler
 Danijel Aleksić (* 1991), serbischer Fußballspieler

 Jordan Aleksić (1950–2021), serbischer Politiker und Hochschullehrer
 Maja Aleksić (* 1997), serbische Volleyballspielerin
 Mija Aleksić (1923–1995), jugoslawisch-serbischer Schauspieler
 Milan Aleksić (* 1986), serbischer Wasserballspieler
 Petar Aleksić (* 1968), bosnisch-schweizerischer Basketballtrainer
 Seka Aleksić (* 1981), bosnische Turbo-Folk-Sängerin
 Vesna Aleksić (* 1958), serbische Schriftstellerin